Турикасы — название населённых пунктов:

Россия 
 Турикасы — деревня в Моргаушском районе Чувашии.
 Турикасы — деревня в Чебоксарском районе Чувашии.